La ligne 392B ou ligne 15A est une ancienne ligne du tramway de Mons de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Casteau à Strépy-Bracquegnies.

Histoire 
 : attribution de l'indice 15A Casteau Village - Strépy-Bracquegnies Saint-Anne.

 : suppression.

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 392 (1931), numéro partagé avec la ligne 392A Casteau - Horrues.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut